Crows Nest (Indiana) een plaats in de Verenigde Staten
 Crows Nest (Nieuw-Zuid-Wales) een plaats in de Australische deelstaat New South Wales